De Bardzragujn chumb is de hoogste voetbalcompetitie van Armenië. De competitie wordt georganiseerd door de Armeense voetbalbond (FFA). De competitie was in 1992 de voortzetting van de hoogste voetbaldivisie van de SSR Armenië aangevuld met de Armeense clubs die in de hogere divisies van het voetbalsysteem van de Sovjet-Unie speelden.

Met ingang van het seizoen 2019/20 nemen er 10 clubs deel aan deze competitie. Aan het eind van het reguliere seizoen spelen de bovenste zes teams in een nacompetitie voor het kampioenschap en de Europese tickets. De vier laagst gerangschikten spelen eveneens een nacompetitie om uit te maken wie er degradeert naar de Aradżin chumb. De kampioen plaatst zich voor de voorronden van de UEFA Champions League. De nummers twee en drie plaatsen zich, samen met de winnaar van de Beker van Armenië, voor de kwalificatieronden van de UEFA Europa Conference League.

Kampioenen 

 * 1995: geen kampioenschap in verband met wijziging van lente-herfstcompetitie naar herfst-lentecompetitie. Deze werd alleen in de seizoenen 1995/96 en 1996/1997 gespeeld. In 1997 werd een overgangscompetitie gespeeld en vanaf 1998 werd er weer volgens een lente-herfst competitie gespeeld.
 * 2012: geen kampioenschap in verband met wijziging van lente-herfstcompetitie naar herfst-lentecompetitie.

Prestaties per club 
N.B. Nationaal kampioenschap vanaf 1992

 * FC Pjoenik Jerevan: de titels van Homenetmen (1992) en Pjoenik (1996, 1997) werden door de huidige club Kilikia Jerevan behaald, maar de Armeense voetbalbond kent deze titels toe aan het huidige FC Pjoenik Jerevan.
 * Tsement Ararat werd later Araks Ararat dat op zijn beurt Spartak Jerevan werd. Spartak fuseerde met Banants Jerevan. Araks Ararat werd heropgericht maar maakt geen aanspraak op de titel die in 2000 behaald werd.

Armeense voetbalcompetitie